Thomas Gurney peut se référer à :

 Thomas Gurney (mort en 1333), chevalier anglais, assassin supposé du roi Édouard II ;
 Thomas Gurney (1705-1770), sténographe britannique.